UEFA Liga prvaka 2004./05. bilo je 50. izdanje najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja, i 13. pod nazivom UEFA Liga prvaka. Sezone 2004./05., pobjednik je bio engleski Liverpool FC, koji je u finalu na jedanaesterce pobijedio AC Milan, nakon što je gubio rezultatom 3:0 na poluvremenu. Liverpoolov kapetan, Steven Gerrard, osvojio je UEFA-inu nagradu za igrača godine zbog ključne uloge u finalu i cijeloj sezoni. Finale je često nazivano najboljim u povijesti natjecanja. Po treći put u četiri sezone, Ruud van Nistelrooy iz Manchester Uniteda bio je najbolji strijelac s osam golova. 

S petim naslovom prvaka Kupa / Lige prvaka, Liverpool je zadržao trofej i dobio UEFA-in orden časti. Za sljedeću sezonu, načinjen je novi trofej.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo

|}

Drugo pretkolo

|}

Treće pretkolo

|}

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala
Prve su utakmice igrane 22. i 23. veljače, a uzvrati 8. i 9. ožujka 2005.

|}

Četvrtfinale
Prve utakmice četvrtfinala igrane su 5. i 6. travnja, a uzvrati 12. i 13. travnja 2005.

|}

Polufinale
Prve utakmice odigrane su 26. i 27. travnja 2005., dok su uzvrati igrani 3. i 4. svibnja.

|}

Finale

Najbolji strijelci

Izvor: Najbolji strijelci - UEFA.com

Vanjske poveznice
 Sezona 2004./05. na UEFA.com

2004./05.